

Sigle 
 Bangladesh Jatiotabadi Dôl – Partito Nazionalista del Bangladesh, partito politico del Bangladesh

Codici 
 BJD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bakkafjordur (Islanda)